Женская национальная сборная Италии по кёрлингу — представляет Италию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация ледовых видов спорта Италии (, ).

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Универсиады

Примечания

Ссылки 
 Италия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Раздел кёрлинга на официальном сайте Федерации ледовых видов спорта Италии

См. также 
 Мужская сборная Италии по кёрлингу
 Смешанная сборная Италии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Италии по кёрлингу
 Сборная Италии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Италии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Италии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Италии по кёрлингу

Италия
Кёрлинг в Италии
Кёрлинг
Женский кёрлинг